Grand Hotel des Bains steht für:

 Grand Hotel des Bains (Venedig), Italien
 Grand Hotel des Bains (St. Moritz), Schweiz
 Grand Hotel des Bains (Yverdon-les-Bains), Schweiz